Liga futbolu amerykańskiego:
 United Football League – zawodowa liga futbolu amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych

Ligi piłkarskie:
 UAE Football League – liga piłkarska w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 United Football League – najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce nożnej na Filipinach